Symphytognatha är ett släkte av spindlar. Symphytognatha ingår i familjen Symphytognathidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Symphytognatha